El Torneig de San José 2009 o també SAP Open 2009 és una competició tennística inclosa dintre de les sèries 250 de l'ATP. Es juga a San José, Califòrnia, Estats Units del 9 al 15 de febrer del 2009.

Quadre masculí

Referències 

2009
ATP World Tour 2009